Die FA Women′s Super League 2013 war die dritte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Sie wird unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saisons werden von April bis Oktober eines Jahres durchgeführt.

Der Letztplatzierte muss in die zur nächsten Saison neugegründete zweite Ligaebene absteigen und wird mit weiteren neun Mannschaften antreten, um einen direkten Aufsteiger zu ermitteln.

Meister wurde der Letztplatzierte des Vorjahres.

Er war ebenso wie der Vizemeister für die UEFA Women’s Champions League 2014/15 qualifiziert.

Abschlusstabelle 
Quelle:FA

| style="vertical-align:top" |

|}

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013